Сасиновский сельский совет () — входит в состав
Пирятинского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Сасиновка.

Населённые пункты совета 
 
 с. Сасиновка 
 с. Кейбаловка 
 с. Леляки 
 с. Меченки 
 с. Першотравневое 
 с. Червоное

Примечания